Дера-Бугти:

 Дера-Бугти — город на юге Пакистана, в провинции Белуджистан.
 Дера-Бугти — один из 30 округов пакистанской провинции Белуджистан.